Important Bird Area
 International Bar Association (ang. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników)
 Internationale Bauausstellung (niem. Międzynarodowa Wystawa Budowlana)
 Internationale Buchkunst-Ausstellung (niem. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Edytorskiej w Lipsku)
 International Basketball Association
 International Bartenders Association (ang. Międzynarodowe Stowarzyszenie Barmanów)
 Israel Broadcasting Authority 
 Interceptor Body Armor – amerykańska kamizelka kuloodporna
 Iba – bóstwo
 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 Kwas indolilomasłowy